Алекса́ндра Кулико́ва: 
 Куликова, Александра Ивановна (более известна как Шуберт-Яновская; 1827—1909) — русская актриса.
 Куликова, Александра Николаевна (1943—2021) — советская и российская.